Paraguas puede referirse a:

 El paraguas, utensilio para protegerse de la lluvia.
 El nombre común de la planta Achillea millefolium.
 El nombre común de la planta Conopodium pyrenaeum.
 El nombre común de la planta ''Conopodium subcarneum.